Лас Вистас има више значења:

 Лас Вистас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Вистас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику